Лозо́вое () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Первомайского сельского округа. Код КАТО — 113653300.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, в юго-восточной части района, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Астраханка, в 5 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Первомайка.

Абсолютная высота — 310 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Петровка — на северо-востоке, село Первомайка — на юго-востоке, село Приишимка — на северо-западе.

История 

На месте, где ныне расположено село Лозовое, ранее находилась так называемая тринадцатая точка Карлага. Сюда в 1936 году были выселены поляки и немцы с Украины.

Село Лозовое было образовано как второе отделение совхоза «Первомайский».

Население 
В 1989 году население села составляло 459 человек (из них поляки — 40 %).

В 1999 году население села составляло 413 человек (200 мужчин и 213 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 397 человек (195 мужчин и 202 женщины).

Улицы 
 ул. Степная

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района